The Social Highwayman – film del 1916 diretto da Edwin August
The Social Highwayman – film del 1926 diretto da William Beaudine